Nzagi Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Lunda Norte, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Luanda. Nzagi Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Nzagi Airport är platt, och sluttar österut.  Runt Nzagi Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Nzagi Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Lunda Norte